Ganton steht für:
 Saint-Ganton, eine französische Gemeinde in der Bretagne
 Ganton (Yorkshire), eine Gemeinde in Yorkshire im Vereinigten Königreich

Ganton ist der Familienname folgender Personen:
 Douglas Ganton, Tontechniker